Хосе Мануэль Гоенага Хассан, более известный как Мануэль Ландета () (5 октября 1958, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр театра и кино и певец.

Биография 
Родился 5 октября 1958 года в Мехико. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1983 году и с тех пор снялся в 40 работах в кино и телесериалах, также сыграл роли в ряде театральных постановках, среди которых выделяются популярные «Кошки» и «Моя прекрасная леди».

Личная жизнь 
Мануэль Ландета женился на Анхелине Марти де Гоенага, которая родила двоих детей — Иманоль и Хорди Ландета.

Фильмография

Теленовеллы 
 Mi marido tiene familia (2017) como Augusto Musi.
 Un camino hacia el destino (2016) como Hernán Sotomayor Landa.
 Amor de barrio (2015) como Edmundo Vasconcelos.
 La impostora (2014) como Adriano Ferrer.
 Непокорное сердце (2013) como Teobaldo.
 Corazón valiente (2012—2013) como Bernardo del Castillo. (Villano Principal)
 Teresa (2010—2011) como Rubén Cáceres.
 Mar de amor (2009—2010) como León Parra Ibáñez. (Villano Principal)
 Fuego en la sangre (2008) como Anselmo Cruz. (Villano)
 Destilando amor (2007) como Rosemberg. (Villano)
 La fea más bella (2006—2007) como Esteban.
 Barrera de amor (2005—2006) como Víctor García Betancourt.
 Piel de otoño (2005) como Víctor Gutiérrez. (Villano)
 Руби (2004) como Lucio Montemayor «El Conde de Aragón» (Villano)
 Amy, la niña de la mochila azul (2004) como Gritón.
 Bajo la misma piel (2003) como Ramiro Morales.
 Velo de novia (2003) como Román Ruiz.
 De pocas, pocas pulgas (2003) como Cobra.
 Clase 406 (2002—2003) como Gonzalo.
 El niño que vino del mar (1999) como Carlos Criail.
 Живу ради Елены (1998) como Hugo.
 Sentimientos ajenos (1996) como Miguel Ángel.
 Morir dos veces (1996) como Cristóbal Ruiz. (Villano)
 Clarisa (1993) como Dr. Roberto Arellano / Rolando Arellano. (Villano)
 Ángeles sin paraíso (1992—1993) como Abelardo Cifuentes.
 El cristal empañado (1989) como Claudio.
 Martín Garatuza (1986) como Martín Garatuza.
 Juana Iris (1985) como Jaime.
 La pasión de Isabela (1984)

Многосезонные ситкомы 
 Как говорится (México) (с 2011-; снялся в 2011 году) - Un capítulo
 Mujeres asesinas -  Alberto, episodio "Marta, manipuladora" (2010)
 Tiempo final (Fox) - Temporada III (2009) - Serie de Televisión - capítulo "Diamantes" 
 Los simuladores - Episodio "Reality" (2008), Episodio "Venganza" (2009)
 Роза Гваделупе (с 2008-; снялся в 2009 году)
 Diseñador de ambos sexos Capítulo 8: "¿Quién diablos es Jordy?" (2001) .... Dir. Jorge Rodríguez
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007)
 Con permiso (1996)

Художественные фильмы 
 Huapango (2004) — Сантьяго
 Por mujeres como tú (2004)

Театральные работы 
  Divorciémonos, mi amor
  Anita la huerfanita  (Annie, 2005) como Oliver Warbucks.
 Sólo para mujeres (2005)
  Моя прекрасная леди (2003) como Henry Higgins
 Кордебалет Electra Lisístrata Corona de sombras ¡Qué plantón! (1989) como El Pino
 Кошки;  como Munkustrap.
 Al querido amigo Luis Felipe Lorca que te quiera Lorca José el Soñador (Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat) como Levi.
 La Tienda de los Horrores  ("Little Shop of Horrors")
 Actualmente Manuel Landeta (2017) está en la puesta en escena Josefa El musical.

 Телевидение 
 Реалити-шоу 
 100 mexicanos dijeron (2011)... como "Benigna"
 Bailando por México (2005)
 Cantando por un sueño
 Bailando por la Boda de mis Sueños (2006)
 Дискография 
 Mírame'' (2001)

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios People en Español

Premios Tu Mundo

Miami Life Awards

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Певцы и певицы по алфавиту
Актёры Мексики
Певцы и певицы Мексики
Лауреаты премии Tu Mundo